

Geografia 
 Grande – comune della Germania

Persone 
 Grande – cognome italiano
 Adriano Grande (1897-1972) – poeta italiano
 Alessandro Grande (1983) – regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Andrés Grande (1976) – ex calciatore argentino
 Ariana Grande (1993) – cantautrice e attrice statunitense
 Carlo Grande (1974) – canottiere italiano
 Carlo Grande (1957) – scrittore italiano
 Carlos del Cerro Grande (1976) – arbitro di calcio spagnolo
 Daniela Grande (1966) – ex cestista italiana
 Ettore Grande (1903-1992) – diplomatico italiano
 Fernando Grande-Marlaska (1962) – giurista, magistrato e politico spagnolo
 Frankie Grande (1983) – ballerino, attore, cantante e produttore discografico statunitense, fratello di Ariana
 Gabriele Del Grande (1982) – blogger, giornalista e regista italiano
 Giovanni Grande (1887-1937) – pittore italiano
 Giuliano Grande (...) – attore e caratterista italiano
 Giuseppe Di Grande (1973) – ex ciclista su strada italiano
 Juan Grande Román (1546-1600) – religioso spagnolo
 Laura Grande (1973) – ex cestista spagnola
 Loreto Grande (1878-1965) – botanico e naturalista italiano
 Luigi Grande (1921-1995) – scrittore e magistrato italiano
 Luis Mayoral Grande (1947) – ex calciatore spagnolo
 Mario Grande – (1964) – cantautore italiano
 Marta Grande (1987) – politica italiana
 Maurizio Grande (1944-1996) – studioso, critico e saggista italiano
 Natale Del Grande (1800-1848) – militare e patriota italiano
 Paulo César Grande (1958) – attore e pallavolista brasiliano, con cittadinanza italiana
 Rita Grande (1975) – tennista italiana
 Sandro Grande (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese di origini italiane
 Seta Del Grande (1937) – cantante lirica armena naturalizzata italiana
 Toni Grande, propr. José Antonio Grande Cereijo (1947) – ex calciatore e allenatore di calcio spagnolo

Musica 
 Grande – singolo di Paolo Meneguzzi del 2008
 Grande – singolo di Ghemon del 2016

Altri progetti